«Dernière danse» — сингл KYO 2003 года.
 «Dernière danse» — сингл Индилы 2014 года.